Schwer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schwer, deutscher Manager
 Georg Schwer (1827–1877), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Hans Georg Brunner-Schwer (1927–2004), deutscher Jazzproduzent und Labelbetreiber
 Hermann Schwer (1877–1936), deutscher Rundfunkgerätehersteller 
 Karl Schwer (1911–1988), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Lea Schwer (* 1982), Schweizer Beachvolleyball-Spielerin
 Oskar Schwer (1872–1921), deutscher Architekt
 Paul Schwer (* 1951), deutscher Installationskünstler
 Stefan Schwer (1902–1990), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Wilhelm Schwer (1876–1949), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer

schwer steht für:
 massereich, siehe Masse (Physik) #Gewicht
 mit großer Kraft nach unten gezogen, siehe Gewichtskraft #Gewicht
 mühselig, eine große körperliche Anstrengung erfordernd
 stürmischer Wind in der Seemannssprache, siehe Sturm

Siehe auch:
 Schwehr
 Schwere
 NP-Schwere zur Klassifizierung von Komplexitätsproblemen in der theoretischen Informatik